A Million Little Pieces – singolo del 2014 dei Placebo
In un milione di piccoli pezzi (A Million Little Pieces) – romanzo del 2003 di James Frey
A Million Little Pieces – film del 2018 diretto da Sam Taylor-Johnson